Shanghai  o Xangai , megalòpoli al sud del delta del Iang-Tsé (República de la Xina) 
 Shanghai Greenland Shenhua F.C., club de futbol de la ciutat de Xangai (Xina) 
 Masters de Xangai o Shanghai Masters, torneig de tennis professional 
 Circuit de Shanghai, construït l'any 2003 a la perifèria de Xangai (la Xina) 
 Shanghai Animation Film Studio, estudi d'animació xinés amb seu en Xangai, on forma part del Shanghai Film Group Corporation 
 Aeroport Internacional de Shanghai-Pudong, principal aeroport al districte de Pudong a uns 30 km del centre de la ciutat de Xangai